Bernays är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Edward Bernays (1891–1995), amerikansk forskare inom public relations
 Jacob Bernays (1824–1881), tysk filolog
 Michael Bernays (1834–1897), tysk litteraturhistoriker

Judiska efternamn